Ferenc Puskás ist der Name folgender Personen:

* Ferenc Puskás (1927–2006), ungarisch-spanischer Fußballspieler und -trainer
 Ferenc Puskás (Fußballspieler, 1903) (1903–1952), ungarischer Fußballspieler und -trainer